Владислав Русиньский (; род. 24 марта 1911, ум. 17 августа 1986) — польский историк экономики.

Биография 
Родился в деревне Нова-Весь в провинции Позен в Королевстве Пруссия (сейчас Жнинский повят, Куявско-Поморское воеводство Польши). В 1937 окончил юридическо-экономической факультет Университета имени Адама Мицкевича в Познани, а затем был ассистентом этого университета. В периоде Второй мировой войны принуждённый работник (цивильарбайтер) в Третьем рейхе (1939—1945). После войны преподаватель Университета им. Адама Мицкевича (1945—1962) и Познанского экономического университета (1947—1981). Ректор Познанского экономического университета (1962—1965). С 1968 главный редактор научного журнала «Rocznik Kaliski» («Калишский ежегодник»).

Научная деятельность 
Доктор (1939), хабилитированный доктор (1949), экстраординарный профессор (1954), ординарный профессор (1958).

Основные труды 
 Uwarstwienie ludności wiejskiej w królewszczyznach Prus Królewskich w drugiej połowie XVII w. (1937)
 Osady tzw. "Olędrów" w dawnym woj. poznańskim (1947)
 Rys historyczny wsi na Pomorzu Zachodnim z Ziemią Lubuską (1947)
 Rolnictwo Pomorza Zachodniego (1949), соавтор — Винценты Павловский
 Tkactwo lniane na Śląsku do 1850 roku (1949)
 Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i "obszarów wcielonych" (1949—1955)
 Uwagi o rozwarstwieniu wsi w Polsce XVIII wieku (1953)
 O rynku wewnętrznym w Polsce w drugiej połowie XVII wieku (1954)
 Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego (1955—1959)
 Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego (1956)
 Zniszczenia gospodarcze w połowie XVII w. (1957)
 Historia gospodarcza Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych (1960, 1961, 1963)
 "Pustki" — problem agrarny feudalnej Europy (1961)
 Kalisz od połowy XVII do schyłku XVIII wieku (1961)
 Wüstungen. Ein Agrarproblem des feudalen Europas (1962)
 Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie (1963, 1969, 1973)
 Die Organisationsstrukture des polnischen Genossenschaftswesens in den Jahren 1918—1939 (1966)
 Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego 1918—1939. Makieta (1967)
 Die Rolle der landlichen Bevolkerung des Posener Landes (Wielkopolska) in der Gestaltung des nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsmarkts in den Jahren 1870—1914 (1969)
 The role of the peasantry of Poznań (Wielkopolska) in the formation of the non-agricultural labor market (1970)
 Veränderungen in der Struktur und ökonomischen Lage der polnischen Bauernschaft an der Wende vom 18 zum 19 Jahrhundert (1973)
 Über die Entwicklungsetappen der Fronwirtschaft in Mittel- und Osteuropa (1974)
 Das Bauernlegen in Mitteleuropa im 16.—18. Jahrhundert (1976)
 Rugi chłopskie w Europie środkowo-wschodniej w XVI—XVIII w. (1977)
 Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych (1979, 1986)
 Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Tom 2, 1918—1939 (1980)
 Kryzys agrarny w Europie środkowo-wschodniej w XVII w. (1981)
 Über die Agrarkrise des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa (1982)
 Deutsche Siedlungen auf polnischem Boden im 16.—19. Jahrhundert. Mythen und Wirklichkeit (1983)
 Tło społeczno-gospodarcze spółdzielczości kredytowej Wielkopolski w latach 1871—1945 (1985)
 Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia (1988)
 Gospodarka i społeczeństwo w Polsce w okresie późnofeudalnym (XVI—XVIII w.) (2008)

Примечания

Ссылки 
 Труды Владислава Русиньского в базе Национальной библиотеки Польши
 Труды Владислава Русиньского в базе научных журналов BazHum
 Книги в базе lubimyczytac.pl
 Биография в базе Университета им. Адама Мицкевича
 Биография в базе Познанского экономического университета

Родившиеся в Куявско-Поморском воеводстве
Выпускники Университета им. А. Мицкевича
Историки Польши
Историки экономики
Преподаватели Университета им. А. Мицкевича